Балканският покер тур e покер турнир, който се провежда в Югоизточна Европа. Турнирът се провежда на 15 май 2010, като в началото се играят регионални клалификации в България, Турция, Унгария, Румъния, Сърбия, Словения и Хърватска. 

Финалният турнир се провежда в казино „Интернационал“ в курорт „Златни пясъци“, България.

Победители 
 2010 – Стелян Георгиев 1792 евро
 2011 –

Вижте също 
 Латиноамерикански покер тур
 Айриш оупън

Източници 

Покер турнири
Спорт на Балканите
Спорт във Варна
Основани в България през 2010 година